Lestiboudois kan som auktorsförkortning betyda:

 François-Joseph Lestiboudois
 Gaspard Thémistocle Lestiboudois

Robotskapade auktorsförkortningar